Црква Светог Ђорђа у Призрену може бити:

 Саборна црква Светог Ђорђа у Призрену, саборни храм Рашко-призренске епархије
 Стара црква Светог Ђорђа у Призрену, позната и као Руновића црква

Види још 
 Црква Светог Ђорђа (вишезначна одредница)